Островное государство Япония расположено целиком на островах в Тихом океане, которых насчитывается 14 125, из которых только 260 обитаемых. 

Большая часть островов образует Японский архипелаг. Кроме того, Японии принадлежат острова Рюкю и несколько островных групп в открытом океане к югу и юго-востоку от архипелага.

Ниже отдельные острова перечислены не по алфавиту, а с севера на юг.

Японский архипелаг

Основные острова 
 Хоккайдо
 Хонсю
 Сикоку
 Кюсю

Небольшие острова

Острова Внутреннего Японского моря 
 Касадо
 Химе
 Хейгун
 Ясиро
 Ицукусима (известен как «Миядзима»)
 Нисиноми
 Этадзима
 Курахаси
 Иносима
 Тесима
 Сёдо
 Авадзи

Острова Японского моря

Вдоль острова Хоккайдо 
 Ребун (остров) и Рисири
 Тэури и Ягисири
 Окусири
 Кодзима

Вдоль острова Хонсю 
 Скалы Кюроку
 Тоби
 Ава
 Садо
 Хекура
 Острова Нанацусима
 Ното
 Острова Оки
 Дого
 Насиносима
 Каканосима
 Тибури
 Мисима
 Аисима

Острова Корейского пролива 
 острова Цусима
 Каминосима
 Симоносима
 Футаои
 Ороносима
 Ики
 Окиносима

Острова Восточно-Китайского моря 
Расположены к западу от острова Кюсю.
 Икицуки
 Хирадо
 Острова Гото
 Накадори
 Торисима
 Хисака
 Фукуэ
 Хасима
 Острова Дандзё
 Острова Косики
 Кусакаки

Острова с внешней стороны архипелага

Вдоль острова Хонсю 
 Кинкадзан
 Адзи
 Эносима
 Острова Идзу
 Торисима (Остров Панафидина)
 Тосима
 Удоне
 Ниидзима
 Сикине
 Кодзу
 Тасиро
 Острова Омбасе
 Миякедзима
 Микура
 Инамба
 Аогасима
 Кодзима
 Тоси

Вдоль острова Кюсю

Острова Рюкю (Нансэй) 
 Острова Осуми
 Танэгасима
 Яку
 Острова Токара
 Йокоатэ
 Кутиносима
 Кутиноэрабу
 Наканосима
 Суваносэ
 Такара
 Острова Амами
 Какэрома
 Кикай
 Осима
 Токуносима
 Тори
 Острова Окинава
 Торисима
 Кумэ
 Окиноэрабу
 Острова Сакисима
 Острова Яэяма
 Ириомотэ
 Исигаки
 Йонагуни
 Острова Мияко
 Минна
 Ирабу
 Икэма
 Курима
 Миякодзима
 Наканобанарэ
 Огами
 Симодзи
 Тарама
 Футэива
 Острова Сенкаку
 Секиби
 Уоцури
 Острова Бородино (Дайто)
 Северный Бородино (Кита-Дайто)
 Южный Бородино (Минами-Дайто)
 Раса (Оки-Дайто)

Острова Тихого океана 
 Острова Нампо
 Сумису
 Торисима
 Торисима
 Торисима
 Торисима
 Острова Кадзан (Волкано)
 Ио (также Иодзима, Иводзима, Иото, Ивото)
 Окинотори (Паресе-Вела)
 Минамитори (Маркус)

Острова в озёрах 
 Дайкон

Южные Курилы 
Со времени окончания Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав РСФСР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их занятыми в форме, не имеющей юридических оснований. Россия утверждает, что её суверенитет над южными Курильскими островами абсолютно законен и не подлежит сомнению и обсуждению, и заявляет, что не признаёт сам факт наличия территориального спора с Японией.

 Итуруп
 Кунашир
 Шикотан
 Хабомаи
 Полонского
 Осколки
 Зелёный
 Танфильева
 Юрий
 Дёмина
 Анучина

Искусственные острова 
 Chūbu Centrair International Airport
 Дэдзима
 Kansai International Airport
 Kobe Airport
 Одайба
 Port Island
 Rokko Island

Примечания 

Япония
Списки:Япония
Альпийская складчатость